Kondratowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 in der Oblast Iwanowo:
 Kondratowo (Iwanowo)
 in der Oblast Jaroslawl:
 Kondratowo (Jaroslawl, Bolscheselski), im Bolscheselski rajon
 Kondratowo (Jaroslawl, Danilowski), im Danilowski rajon
 Kondratowo (Jaroslawl, Gawrilow-Jamski), im Gawrilow-Jamski rajon
 in der Oblast Kostroma:
 Kondratowo (Kostroma, Makarjewski, Neschitinskoje), im Makarjewski rajon, Landgemeinde Neschitinskoje
 Kondratowo (Kostroma, Makarjewski, Ust-Neiskoje), im Makarjewski rajon, Landgemeinde Ust-Neiskoje
 Kondratowo (Kostroma, Sudislawski), im Sudislawski rajon
 in der Oblast Leningrad:
 Kondratowo (Leningrad)
 in der Oblast Moskau:
 Kondratowo (Moskau)
 in der Oblast Nowgorod:
 Kondratowo (Nowgorod)
 in der Region Perm:
 Kondratowo (Perm)
 in der Oblast Pskow:
 Kondratowo (Pskow, Beschanizki), im Beschanizki rajon
 Kondratowo (Pskow, Pljusski), im Pljusski rajon
 Kondratowo (Pskow, Porchowski), im Porchowski rajon
 Kondratowo (Pskow, Pytalowski), im Pytalowski rajon
 in der Oblast Tula:
 Kondratowo (Tula)
 in der Oblast Twer:
 Kondratowo (Twer, Kaljasinski), im Kaljasinski rajon
 Kondratowo (Twer, Kaschinski), im Kaschinski rajon
 in der Oblast Wologda:
 Kondratowo (Wologda, Babajewski), im Babajewski rajon
 Kondratowo (Wologda, Kirillowski), im Kirillowski rajon
 Kondratowo (Wologda, Kitschmengsko-Gorodezki), im Kitschmengsko-Gorodezki rajon